Германо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Герман.

Известные носители:
 Германович, Иосиф Станиславович (1890—1978) — белорусский католический священник византийского обряда, поэт, публицист.
 Германович, Маркиан Яковлевич (1895—1937) — советский военный деятель, комкор.
 Германович, Пётр (1881—1939) — польский скульптор.
 Германович, Светлана Викторовна (род. 1986) — мастер спорта Республики Казахстан международного класса по академической гребле.

Примечания